Любешка () — река во Львовском и Стрыйском районах Львовской области и в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области, Украина. Правый приток реки Свирж (бассейн Днестра).

Длина реки 22 км, площадь бассейна 52 км². Река слабоизвилистая, пойма местами заболочена. Правый (восточный) берег значительно выше и круче левого.

Истоки расположены восточнее села Стоки. Течёт преимущественно на юг и юго-восток, впадает в Свирж на окраине села Подборье, в пределах Рогатинского Ополья.

Литература 
 
 

Бассейн Днестра
Реки Львовского района
Реки Стрыйского района
Ивано-Франковский район